Línea 5A o línea 5a pueden referirse a:
Línea 5A, línea del transporte urbano de Vitoria, España.
Línea 5A, línea del transporte urbano de Torrejón de Ardoz, España.